EWL steht für:
 Elektrizitätswerk Lauterbrunnen
 EWL Energie Wasser Luzern Holding
 European Women’s Lobby
 Eurowings Europe (Malta) (ICAO-Code), maltesische Fluggesellschaft

EWL